Cantonul Delme este un canton din arondismentul Château-Salins, departamentul Moselle, regiunea Bretania, Franța.

Comune 

|-
| Ajoncourt || align="right" | 86 || align="right" | 57590 || align="right" | 57009
|-
| Alaincourt-la-Côte || align="right" | 136 || align="right" | 57590 || align="right" | 57010
|-
| Aulnois-sur-Seille || align="right" | 240 || align="right" | 57590 || align="right" | 57040
|-
| Bacourt || align="right" | 120 || align="right" | 57590 || align="right" | 57045
|-
| Baudrecourt || align="right" | 187 || align="right" | 57580 || align="right" | 57054
|-
| Bréhain || align="right" | 107 || align="right" | 57340 || align="right" | 57107
|-
| Château-Bréhain || align="right" | 78 || align="right" | 57340 || align="right" | 57130
|-
| Chenois || align="right" | 68 || align="right" | 57580 || align="right" | 57138
|-
| Chicourt || align="right" | 80 || align="right" | 57590 || align="right" | 57141
|-
| Craincourt || align="right" | 267 || align="right" | 57590 || align="right" | 57158
|-
| Delme || align="right" |  || align="right" | 57590 || align="right" | 57171
|-
| Donjeux || align="right" | 91 || align="right" | 57590 || align="right" | 57182
|-
| Fonteny || align="right" | 138 || align="right" | 57590 || align="right" | 57225
|-
| Fossieux || align="right" | 161 || align="right" | 57590 || align="right" | 57228
|-
| Frémery || align="right" | 64 || align="right" | 57590 || align="right" | 57236
|-
| Hannocourt || align="right" | 22 || align="right" | 57590 || align="right" | 57292
|-
| Jallaucourt || align="right" | 161 || align="right" | 57590 || align="right" | 57349
|-
| Juville || align="right" | 116 || align="right" | 57590 || align="right" | 57354
|-
| Laneuveville-en-Saulnois || align="right" | 271 || align="right" | 57590 || align="right" | 57381
|-
| Lemoncourt || align="right" | 76 || align="right" | 57590 || align="right" | 57391
|-
| Lesse || align="right" | 196 || align="right" | 57580 || align="right" | 57395
|-
| Liocourt || align="right" | 147 || align="right" | 57590 || align="right" | 57406
|-
| Lucy || align="right" | 211 || align="right" | 57590 || align="right" | 57424
|-
| Malaucourt-sur-Seille || align="right" | 145 || align="right" | 57590 || align="right" | 57436
|-
| Marthille || align="right" | 177 || align="right" | 57340 || align="right" | 57451
|-
| Morville-sur-Nied || align="right" | 127 || align="right" | 57590 || align="right" | 57486
|-
| Oriocourt || align="right" | 61 || align="right" | 57590 || align="right" | 57525
|-
| Oron || align="right" | 110 || align="right" | 57590 || align="right" | 57528
|-
| Prévocourt || align="right" | 108 || align="right" | 57590 || align="right" | 57555
|-
| Puzieux || align="right" | 180 || align="right" | 57590 || align="right" | 57559
|-
| Saint-Epvre || align="right" | 166 || align="right" | 57580 || align="right" | 57609
|-
| Tincry || align="right" | 168 || align="right" | 57590 || align="right" | 57674
|-
| Villers-sur-Nied || align="right" | 92 || align="right" | 57340 || align="right" | 57719
|-
| Viviers || align="right" | 119 || align="right" | 57590 || align="right" | 57727
|-
| Xocourt || align="right" | 82 || align="right" | 57590 || align="right" | 57755
|}
 
 

Cantoane în Moselle